Рославцев — русская фамилия. Известные носители:

 Рославцев, Василий Алексеевич (1915—1989) — советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса.
 Рославцев, Роман Леонидович (род. 1971) — советский и российский легкоатлет, спринтер.